Löwisch ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter-Jürgen Löwisch (1936–2018), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Georg Löwisch (* 1974), deutscher Journalist
 Henriette Löwisch (* 1965), deutsche Journalistin
 Manfred Löwisch (* 1937), deutscher Rechtswissenschaftler
 Sigrun Löwisch (* 1942), deutsche Politikerin (CDU)
 Werner Löwisch (1894–1971), deutscher Marineoffizier

Siehe auch:
 Löwitsch